Ivan Lunardi (ur. 15 maja 1973 w Asiago) – włoski skoczek narciarski i trener, reprezentant Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, drugi w historii obok Roberto Cecona skoczek włoski, który wygrał zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich.

Przebieg kariery 
Pierwszy skok w karierze oddał w 1979. W Pucharze Świata zadebiutował 1 stycznia 1987 podczas konkursu w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajął 29. pozycję. Pierwsze pucharowe punkty zdobył dokładnie pięć lat później w tym samym miejscu, kiedy zajął 15. miejsce. 10 stycznia 1992 w Predazzo na skoczni normalnej zajął czwartą pozycję. 

W lutym 1992 na igrzyskach olimpijskich w Albertville był 22. na skoczni normalnej i siódmy na skoczni dużej.
4 marca 1992 w Örnsköldsvik był 7. Cały sezon 1991/1992 zakończył na 17. miejscu w klasyfikacji Pucharu Świata, zdobywając łącznie 54 punkty. 22 marca 1992 na mistrzostwach świata w lotach w Harrachovie uplasował się na dziewiątym miejscu. 1 stycznia 1993 na skoczni w Garmisch-Partenkirchen był czwarty. Podobnie 27 lutego 1993 w Falun. 

Jedyne w karierze zwycięstwo w zawodach PŚ odniósł 7 marca 1993 w Lahti, gdzie wygrał z przewagą 15,3 punktu nad Stefanem Horngacherem. Do końca kariery nie osiągał już znaczących sukcesów. 14 lutego 2000 na mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Vikersund zajął 22. pozycję. 

Sportową karierę zakończył w sezonie 1999/2000. Ostatni występ w zawodach Pucharu Świata zaliczył 19 marca 2000 na Velikance w Planicy, gdzie zajął 37. miejsce. W tym samym sezonie na skoczni w Tauplitz ustanowił swój rekord życiowy w długości skoku wynoszący 181 metrów.

W sezonie 2018/2019 został trenerem głównym męskiej kadry B reprezentacji Włoch w skokach narciarskich.

Igrzyska olimpijskie 
 Indywidualnie
 1992  Albertville/Courchevel – 22. miejsce (K-90), 7. miejsce (K-120)
 1994  Lillehammer – 20. miejsce (K-120), 32. miejsce (K-90)

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1991  Predazzo – 35. miejsce (K-120), 60. miejsce (K-90)
 1993  Falun – 9. miejsce (K-90), 4. miejsce (K-115)
 1997  Trondheim – 48. miejsce (K-90), 58. miejsce (K-120)
 1999  Ramsau – 40. miejsce (K-120), 38. miejsce (K-90)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1992  Harrachov – 9. miejsce
 2000  Vikersund – 22. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1991/1992: 17.
 sezon 1992/1993: 18.
 sezon 1993/1994: 61.
 sezon 1998/1999: 57.
 sezon 1999/2000: 49.

Miejsca na podium konkursów PŚ 
  Lahti – 7 marca 1993 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Do sezonu 1992/1993 obowiązywała inna punktacja za konkurs Pucharu Świata.

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1986/1987 – 72.
 1988/1989 – 106.
 1991/1992 – 30.
 1992/1993 – 11.
 1996/1997 – 74.
 1997/1998 – 59.
 1998/1999 – 40.
 1999/2000 – 45.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998 – 46.
 2000 – 40.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1994 – 55.
 1998 – 35.
 1999 – 51.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 roku sumowano punkty za wszystkie skoki (tak jak np. w TCS)

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy olimpijczycy
Włoscy skoczkowie narciarscy
Włoscy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1973